

Architettura
 Castello di Montiel – castello spagnolo nella comune di Montiel

Geografia
 Montiel – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Ossa de Montiel – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Carmen María Montiel – modella venezuelana, eletta Miss Venezuela nel 1984
 Cecilia Montiel – scenografa peruviana
 Dito Montiel – regista, scrittore e musicista statunitense
 Fernando Montiel – pugile messicano
 José Montiel – calciatore paraguaiano
 Juan Montiel – giocatore di calcio a 5 paraguaiano
 Gonzalo Montiel – calciatore argentino

Storia
 Battaglia di Montiel – battaglia finale della prima guerra civile castigliana